Purser steht für:
 Purser, den Zahl- oder Proviantmeister in der Seefahrt oder den ranghöchsten Flugbegleiter

Purser ist der Familienname folgender Personen:
 Bryan Purser (* um 1950), neuseeländischer Badmintonspieler
 Richard Purser (* um 1942), neuseeländischer Badmintonspieler
 Ronald Purser (* 1956), US-amerikanischer Autor
 Sarah Purser (1848–1943), irische Malerin und Kunstförderin
 Shannon Purser (* 1997), US-amerikanische Schauspielerin

Purser ist der Name folgender geographischer Orte:
 Lake Purser, ein See in der Region Southland, Neuseeland

Siehe auch:
 Cayley-Purser-Algorithmus